Nagymogyorós (Balkány)
Nagymogyorós (Ukrajna)